Ženská dvouhra Qatar TotalEnergies Open 2022 probíhala v druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla Češka Petra Kvitová, která ve druhém kole skrečovala zápas proti turnajové šestnáctce Elise Mertensové z Belgie. Bodová ztráta znamená, že Kvitová poprvé od ledna 2011 opustí první třicítku světové klasifikace.

Vítězkou se stala 20letá turnajová sedmička Iga Świąteková, jež ve finále deklasovala o šest let starší estonskou čtvrtou nasazenou Anett Kontaveitovou po jednoznačném průběhu 6–2 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý z kategorie WTA 1000, když navázala na výhru z Rome Masters 2021. Kontaveitová, která do finálového duelu vstupovala na 9zápasové vítězné šňůře, naopak prohrála i druhé finále z této kategorie. Zisk 900 bodů Świątekové zajistil posun o čtyři příčku vzhůru a návrat na kariérní maximum 4. místo. Kontaveitová byla v novém vydání žebříčku WTA i přes prohru klasifikována poprvé na 5. místě.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2022
WTA Tour 2022